Rockingham megye (Észak-Karolina)
Rockingham megye (New Hampshire)
Rockingham megye (Virginia)